C15H22O3 – formula molecolare del gemfibrozil
C15H22O3 – formula molecolare della xantossina

Formule molecolari